David Nimmo (1982- ), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Derek Nimmo (1930-1999), acteur anglais ;
 Joseph Nimmo (1854- ?), fonctionnaire et botaniste britannique ;
 Louise Nimmo (1899-1959), peintre et sculptrice américaine ;
 Pamela Nimmo (1977- ), joueuse professionnelle de squash écossaise